Elefant, nom vulgar sense valor taxonòmic per diverses espècies i varietats:
 Elefant africà (Loxodonta), gènere d'elefants que inclou:
 Elefant africà de bosc (Loxodonta cyclotis).
 Elefant africà de sabana (Loxodonta africana).
 Loxodonta adaurora, espècie extinta.
 Elefant asiàtic (Elephas maximus).
 Elefant blanc o elefant albí.
 Elefant antic (Elephantulus rupestris), espècie extinta.
 Elefant llanut, gènere extint de proboscidis primitius.
 Elefant marí (Mirounga), gènere de pinnípeds que inclou:
 Elefant marí septentrional (Mirounga angustirostris)
 Elefant marí meridional (Mirounga leonina)
 Elefant pigmeu, nom vulgar sense valor taxonòmic per morfs minúsculs de l'elefant africà de bosc (Loxodonta cyclotis).
 Iuca peu d'elefant, (Yucca guatemalensis).
 Musaranya elefant, diverses espècies. Vegeu també Musaranya elefant (desambiguació).
 Ocell elefant (Aepyornithidae), diverses espècies.
 Peix elefant, (Callorhinchus callorynchus).
 Art:
 Escultures:
 Gran elefant dret, escultura de Miquel Barceló.
 Literatura:
 El viatge de l'elefant, novel·la de José Saramago.
 Pel·lícules:
 L'home elefant, pel·lícula de 1980.
 Un elefant anomenat Vera, pel·lícula de 1996.
 Bel·licologia:
 Elefant de guerra.
 Elefant, caçatancs alemany.
 Biografies:
 Nicànor l'Elefant, general macedoni.
 Escacs:
 Parany de l'elefant, parany d'obertura d'escacs.
 Gambit elefant, gambit d'obertura d'escacs.
 Entitats:
 Elefant Blau, entitat catalana.
 Elefant Records, companyia discogràfica.
 Toponímia:
 Illa Elefant, una de les illes Shetland del Sud.
 L'Elefant, roca de Montserrat.
 Miscel·lània:
 Cementiri d'elefants, mite popular.
 Elefant a la sala, expressió anglesa.
 Elefant de la Bastilla, projecte monumental francès mai executat.
 Els cecs i l'elefant, paràbola de l'Índia.
 Execució mitjançant l'ús d'un elefant, mètode d'execució.
 Orde de l'Elefant, màxim orde honorífic danès.
 Pantaló de pota d'elefant, vestimenta.
 Parc Nacional dels elefants d'Addo, a Sud-àfrica.
 Reserva d'elefants de Maputo, reserva natural de Moçambic.

Vegeu també 
 Elefantes
 Elefàntid
 Elephant
 Olifant